Sayd Abad — distrito no Afeganistão
Abbas Abad — bairro do Teerã
Nazi Abad — bairro do Teerã
Amir Abad — bairro do Teerã
Yaft Abad — bairro do Teerã
Pedro Abad — município espanhol

Desambiguações de topônimos